Толька — топоним:

 Толька — река в Ямало-Ненецком АО.
 Толька — село в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого АО.
 Толька — село в Пуровском районе Ямало-Ненецкого АО.